Ла Пасадита има више значења:

 Ла Пасадита (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Пасадита (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Пасадита (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Пасадита (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Пасадита (Идалго), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Пасадита (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пасадита (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Пасадита (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Пасадита, Ел Малпаис (Матачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Пасадита (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Пасадита (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Пасадита, Ла Пасадита дел Пино Реал (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Пасадита (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пасадита (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Пасадита, Ла Колмена (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Пасадита (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Пасадита (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Пасадита (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Пасадита (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Пасадита, Трес Маријас (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Пасадита (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Пасадита (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Пасадита (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пасадита (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пасадита (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пасадита (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пасадита (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пасадита (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пасадита (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пасадита (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Пасадита (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику